1998 Голяма награда на Канада е 30-о за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 7 юни 1998 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Репортаж 
Дейвид Култард постигна своя трети пол-позишън за сезона, като успя да даде най-добро време в самия край на квалификацията. Мика Хакинен нямаше късмет по време на квалификацията, като имаше проблеми с трафика по време на неговите бързи обиколки. Михаел Шумахер е трети, изненадан от факта че е само на 0.2 секунди зад времето на Култард. Вечерта преди квалификацията, Еди Ървайн прогнозира че ГП на Канада е от ключово важно значение за Ферари.

На самия старт на състезанието двата Макларън-а стартираха отлично. Междувременно Александер Вурц трябваше да пресече завоя след като е притиснат от други коли. Това озанчава че няшаме как да спре, и австриеца се удари със Заубер-а на Жан Алези както и Джони Хърбърт и Ярно Трули. Колата на Вурц се завъртя около три пъти, но без контузии. Състезанието е спряно и Алези, Вурц и Трули имаха възможност да участват на ре-старта. Хърбрът имаше късмет да участва също след като механиците успяха да поправят болида му точно навреме, докато Алези взе резервния болид.
 На втория старт Хакинен получи повреда в скоростната кутия, което провали всичките му шансове за победа. Междувременно още един инцидент се случи на първия завой. Този път потърпевш е Ралф Шумахер който се завъртя на средата на завоя. Алези и Трули отново нямаха късмет като и двамата отново бяха в инцидент. Такаги получи повреда в трансмисията в неговия Тирел като това увеличи броя на отпадналите пилоти с около пет. Михаел Шумахер успя да изпревари Джанкарло Фисикела на първата обиколка но заради прекалено много отпадания на първата обиколка причини колата за сигурност да се появи. След пет обиколки колата за сигурност се прибра в бокса, а класирането е Култард, Шумахер, Фисикела, Жак Вилньов, Рубенс Барикело, Хайнц-Харалд Френтцен, Деймън Хил и Ян Магнусен.

С рестарта на състезанието Култард и М. Шумахер успяха да се отдалечат от останалите. Шотландецът поведе за първите 13 обиклоки преди „сейфти-кара“ да излезе отново на трасето. Педро Диниз излезе от трасето и след като отново е на пистата той остави доста чакъл и трева които трябва да бъдат премахнати. След като състезанието отново е подновено, още три отпадания се случиха. Мика Сало се удари с Хърбърт който излезе за втори път и Култард с проблем с трансмисията като сложи край на състезанието за Макларън.

Инцидентът на Сало и Хърбърт прати отново колата за сигурност на пистата за трети път. Михаел Шумахер се възползва от тази ситуация като влезе в бокса за смяна на гуми и зареждане на гориво. След като се върна на трасето жълти флагове бяха развяти за да индикират че изпреварвания са забранени. Германецът обаче не видя Уилямс-а на Френтцен и го прати извън трасето. На рестарта Фисикела води пред Вилньов, М. Шумахер, Хил, Магнусен и Шинджи Накано. Вилньов се опита да изпревари Бенетон-а на италианеца но се провали и се завъртя на трасето удряйки задното крило. В 35-а обиколка Михаел получи 10-секундно наказание заради инцидента му с Френтцен. Това го прати зад Хил но си върна 2-рата позиция от британеца на 38-ата обиколка. След това си върна водачеството след планирането единствено спиране на Фисикела. Германецът после увеличи преднината си пред Фисикела и третия Ървайн, и по времето на втория си стоп той успя да задържи първата си позиция, завършвайки състезанието с 16-секундна разлика между него и Фисикела. Ървайн финишира 3-ти, с Вурц който имаше неприятността да бъде в инцидент по време на първия старт, финиширайки на 4-та позиция. Ян Магнусен финишира шести за Стюарт, постигайки единствените си точки в своето последно състезание във Формула 1.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1998 година в Канада